Joaquín Arias (baseball)
 Joaquín Arias (football)